Битва при Покарвисе — первое крупное сражение  между войсками крестоносцев и прусских племён во время Второго прусского восстания. Упоминается в таких источниках, как Хроника земли Прусской Петра из Дусбурга и одноимённая рифмованная немецкоязычная версия Хроники Земли прусской Николая фон Ерошина, а также в Эпитоме прусских деяний Каноника Самбийского.

Предыстория 
Победа литовцев над крестоносцами в битве при Дурбе в 1260 году  вдохновила прусские племена на восстание против Тевтонского ордена, начавшееся в сентябре 1260 года .

События перед битвой 
Орденские летописцы Николай фон Ерошин  и Пётр из Дусбурга сообщают в Хронике земли Прусской:

«В тот же год... пруссы, видя, что братья понесли потери в этой битве... снова отступились от веры и христиан и скатились к прежним заблуждениям, и самбы одного человека по имени Гланде, наттанги — Генриха Монте, вармийцы — Глаппа, погезаны — Ауттума, барты — Дивана выбрали предводителями и вождями своего войска... . Эти предводители и вожди войск назначили точный день для того, чтобы... всех до единого проповедников веры христианской убить и полностью уничтожить. Что они и исполнили, ибо всех христиан, которых они встретили за пределами укреплений в земле Прусской, одних... умертвили, других... увели в вечное рабство; церкви, часовни и молельни Божии они сжигали... священников и прочих служителей церкви беспощадно убивали» .

На помощь Прусскому ландмейстерству Тевтонского ордена прибыли "гости", то есть добровольцы из Европы (главным образом из Германии) для участия в крестовых походах против прибалтийских племён язычников (авторы обеих хроник называют их "пилигримами" ). Объединённое войско тевтонских рыцарей и "гостей" возглавил граф фон Рейдер, и в январе 1261 года крестоносцы вторглись в Натангию . Там они разделились на две части, с тем чтобы охватить как можно больше территории, что оказалось тактической ошибкой .

Действия крестоносцев в Натангии описаны авторами обеих версий вышеуказанной хроники :

«...господин из Рейдера и многие представители знати из других частей Тевтонии, сочувствуя вере и христианам… пришли на помощь упомянутой земле. С ними братья и их оруженосцы вторглись в землю Наттангии, и, опустошив её огнём и мечом, многих захватив в плен и убив, они вернулись в то место, где ныне стоит замок Бранденбург, и там разбили лагерь» .

Битва 
Одна часть войска во главе с фон Рейдером осталась в лагере близ селения Покарвис, дожидаясь возвращения другой части. 22 января, воспользовавшись ошибкой крестоносцев, войско натангов во главе с Геркусом Мантасом напало на их лагерь . Несмотря на отчаянное сопротивление, застигнутые врасплох крестоносцы потерпели поражение .

О ярости, с которой бились обе стороны, свидетельствуют Николай фон Ерошин  и Пётр из Дусбурга:

«После этого наттанги… собравшись, напали на оставшуюся часть войска при Покарвисе, а пилигримы и братья со своей стороны оказывали им мужественный отпор, и особенно один рыцарь из Вестфалии по имени Штенкель фон Бентхейм, который слышал в одной проповеди епископа, что души христиан, убитых в Пруссии, должны вознестись на небо, минуя чистилище; он, пришпорив своего скакуна и нацелив копьё, как истинный рыцарь, пронёсся по рядам неприятеля, разя язычников направо и налево… Но на обратном пути, когда он попал в гущу их, его убили; и завязалась между ними жестокая битва, и с обеих сторон многие были смертельно ранены и убиты. Наконец, по воле Божией, свершилось так, что сам господин из Рейдера с большой частью войска и братьями, бывшими с ним, был убит, некоторые были взяты в плен, остальные обратились в бегство» .

К тому времени прибыла другая часть войска крестоносцев. Как сообщают Николай фон Ерошин  и Пётр из Дусбурга:

«Между тем братья с другой частью войска, приближаясь к месту битвы, увидели, что войско христиан смято, и они не могли спасти их из-за множества врагов и по другой дороге воротились восвояси» .

После битвы наттанги, желая принести жертву своим богам  в благодарность за победу, бросили жребий среди пленных крестоносцев. Жребий выпал горожанину из Магдебурга по имени Хиртцхальс , который был привязан к своему коню и сожжён заживо.

«После этой сечи наттанги, желая принести жертву богам, бросили жребий среди тевтонов, взятых там в плен, и он дважды выпал одному горожанину из Магдебурга, знатному и богатому, по имени Хиртцхальс; он, оказавшись в такой беде, просил Генриха Монте вспомнить о благодеяниях, какие он не раз оказывал ему в городе Магдебурге, и выручил бы его из этой беды. Услышав это, Генрих, сочувствуя, дважды выручал его. Но когда в третий раз жребий снова выпал ему, он не захотел, чтобы его спасли, но тут же, предлагая себя в добром исповедании жертвой Богу, был привязан к своему коню и сожжён», — гласит Хроника земли Прусской Петра из Дусбурга .

Потери сторон

Потери крестоносцев 
Ни Пётр из Дусбурга, ни Николай фон Ерошин не сообщают в вышеуказанных хрониках о точном количестве погибших и пленённых крестоносцев. Тем не менее, о значительных потерях со стороны тевтонцев и их союзников можно судить по записям в главе 98 части третьей  обеих версий Хроники земли Прусской:

«Потрясённые всеми этими волнениями, братья и христиане земли Прусской, уже на грани гибели, смутившись духом, плакали горьким плачем, доколе не стало в них силы плакать и не могли уже утешить друг друга... Уже два года сражались они и всегда терпели поражение, а враги веры торжествовали победу. Вот почему со смиренной и смятённой душой, воззрев на небо, они со слезами воззвали к Господу о помощи...» .

И сам заголовок главы 91 части третьей обеих версий Хроники земли Прусской , повествующей о данной битве, красноречиво свидетельствует о тяжести поражения крестоносцев:

«О битве при Покарвисе где были убиты многие христиане» .

Ещё один источник — Эпитома прусских деяний Каноника Самбийского  — также сообщает о большом количестве погибших крестоносцев, но не приводит конкретных цифр:

«1261 г. При Покарвисе произошла битва, в которой были убиты братья и множество пилигримов» .

Потери пруссов 
В обеих версиях хроник о точном количестве погибших пруссов Пётр из Дусбурга и Николай фон Ерошин также не сообщают, упомянув лишь о том, что обе стороны понесли большие потери :

«...и завязалась между ними жестокая битва, и с обеих сторон многие были смертельно ранены и убиты», — пишет в Хронике земли Прусской Пётр из Дусбурга.

Итоги 
Победа при Покарвисе укрепила моральный дух прусских племён и их решимость продолжать восстание.

Реванш 
Тевтонцы смогли оправиться от разгрома при Покарвисе за короткий по средневековым меркам период и восполнить понесённые потери за счёт подкреплений, прибывших из Германии (из графств Юлих и Марк) во главе с графами Вильгельмом IV и Энгельбертом I . Ровно через год, 22 января 1262 года, крестоносцы разгромили пруссов в битве за Калген. Николай фон Ерошин  и Пётр из Дусбурга преподносят читателям эту победу как реванш за поражение в битве при Покарвисе:

«Итак, по воле Божией в тот день было убито более трёх тысяч самбов и прочих пруссов, в тот же день, что и год тому назад, когда произошла битва при Покарвисе», — сообщается в главе 98 части третьей Хроники земли Прусской Петра из Дусбурга .

См. также 
Прусский крестовый поход
Второе прусское восстание
Мантас, Геркус
Северные крестовые походы

Примечания

Источники 
 Хроника земли Прусской Петра из Дусбурга
 Хроника земли Прусской Петра из Дусбурга
 Хроника земли Прусской Николая фон Ерошина
 Извлечения из прусских дел Каноника Самбийского
 Эпитома прусских деяний Каноника Самбийского
 
 Хроника Земли прусской Николая фон Ерошина 
 Хроника Земли прусской (Kronike von Pruzilant) Николая фон Ерошина 

Северные крестовые походы
Пруссы
Сражения Тевтонского ордена
Сражения XIII века
Сражения 1261 года